Biblioteca Nacional de Nàpols, biblioteca pública nacional de la ciutat de Nàpols, a Itàlia
 Birdy Nam Nam, grup de discjòqueis originari de França
 Bart's Neverending Network, cadena pública de radiodifusió dels Països Baixos
 Baltic News Network, lloc web de notícies de la zona dels Països Bàltics
 Bug News Network, companyia editorial del Japó
 BNN Bloomberg (de l'acrònim en anglès Business News Network), canal de televisió del Canadà especialitzat en economia
 Badische Neueste Nachrichte, diari regional editat a Karlsruhe, a Alemanya